Eid Qurbani – sacrificio rituale annuale 
 Burhan Qurbani – regista e sceneggiatore tedesco
 Qurbani – film del 1980 diretto da Feroz Khan
 Qurbani Qurbanov – allenatore di calcio ed ex calciatore azero